A Copa Davis de 1971 foi a 60ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 50 equipes, sendo 28 na Zona Europeia, 13 na Zona Americana e 9 na Zona do Leste.

O Brasil venceu o México na final da Zona Americana, a Índia derrotou o Japão na final da Zona Oriental e Romênia e Tchecoslováquia venceram os grupos da Zona Europeia. No Interzonal, a Romênia derrotou o Brasil e enfrentou os atuais campeões Estados Unidos, que venceram o Desafio Final. A final foi disputada no Olde Providence Racquet Club em Charlotte, Estados Unidos, entre 8 e 11 de outubro.

Zona Americana

Região América do Norte/Central

Região América do Sul

Final

Zona do Leste (Oriental)

Chave A

Chave B

Final

Zona Europeia

Grupo Europeu A

Grupo Europeu B

Interzonal

Primeira Rodada

Final

Desafio Final

Fonte
 

1971
1971 no tênis